Charlemagne: The Omens of Death — четвёртый и последний студийный альбом британского актёра и хеви-метал-певца Кристофера Ли. релиз состоялся 27 мая 2013 года. Является концептуальным продолжением альбома Charlemagne: By the Sword and the Cross (2010). Музыка была аранжирована участником Judas Priest Ричи Фолкнером и гватемальским гитаристом-виртуозом, победителем шоу World Guitar Idol Champion,  и его отцом, который выступил бас-гитаристом.

На свой 90-й день рождения (27 мая 2012) Ли анонсировал выпуск первого сингла «Let Legend Mark Me as the King», который ознаменовал переход певца к «полностью» тяжёлому направлению метала и отход от симфоник-метала, в котором были выдержаны предыдущие работы певца. Он стал самым старым исполнителем хеви-метала в истории жанра. В записи сингла принял участие Винсент Рикарди, с которым Ли сотрудничал ещё на Charlemagne: By the Sword and the Cross.

Список композиций

Участники записи

Певцы 
 Кристофер Ли — Карл Великий (Призрак)
 Винсент Рикарди — молодой Карл Великий
 Фил Эс Пи — Пипин Короткий
 Мауро Конти — папа Адриан I
 Лидия Сальникова — Хильдегарда из Винцгау
 Гордон Титтсворт — Роланд
 Аарон Клотье — герцог Луп
 Дэниел Васконселос — Оливье

Музыканты 
  — гитары, композиции («The Devil’s Advocate», «The Ultimate Sacrifice»)
 Эдрас Рамос-старший — бас-гитара
 Олли Усыскин — ударные

Дополнительный персонал 
 Ричи Фолкнер — аранжировки, композитор
  — композитор
 Мари-Кэйр Калвет — тексты

Примечания

Ссылки 
 

Концептуальные альбомы
Альбомы Кристофера Ли
Объекты, названные в честь Карла Великого